Бобо́вое () — село в Углянской сельской общине Тячевского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 198 человек. Почтовый индекс — 90514. Телефонный код — 3134. Код КОАТУУ — 2124487602.

Примечания

Ссылки 
 Бобовое на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области